Italians, film del 2009 di Giovanni Veronesi
Italians, forum di Beppe Severgnini